Розенблют () — немецкая и еврейская фамилия:

 Розенблют, Ганс (1400—1460) — немецкий поэт-лирик и драматург XV века.
 Розенблют, Ленни (Леонард Роберт; 1933—2022) — американский профессиональный баскетболист.
 Розенблют, Маршалл (1927—2003) — американский физик.
 Розенблют, Феликс (Пинхас Розен; 1887—1978) — израильский общественный и политический деятель, один из подписавших Декларацию независимости Израиля.

См. также 
 
 Розенблит